— тип японских миноносцев. В русскоязычной военно-исторической литературе также известны как тип «Томодзуру».

История создания и конструкция 
Согласно условиям морского соглашения, подписанного 22 апреля 1930 года в Лондоне разрешалось строительство кораблей водоизмещением менее 610 тонн без каких-либо ограничений. В связи с этим уже в 1931 году Императорский флот Японии заказал 20 миноносцев, и два из них были заложены к концу года в Майдзуру и Осаке.

Особенностью конструкции этих кораблей было экстремально мощное артиллерийское и торпедное вооружение для таких размеров (спаренная и одиночная установки орудий 127-мм/50, два сдвоенных 533-мм торпедных аппарата) — в частности, оно было более мощным, чем установленное на эсминцы II класса типа «Вакатакэ» вдвое большего водоизмещения. Если же сравнивать с аналогичными кораблями того времени других стран, то они по огневой мощи могли конкурировать с в 2-3 раза большими эскадренными миноносцами.

Оборотной стороной стала плохая остойчивость. Доля веса орудий и торпедных аппаратов в водоизмещении достигла 22,7 %, то есть величины, характерной для линейных кораблей, при несравненно меньшей метацентрической высоте и гораздо более худшей мореходности. Несмотря на то, что проблемы с остойчивостью были у абсолютно всех японских эсминцев того времени и ряда кораблей крупнее (что и показала гибель 5 декабря 1932 года эсминца «Савараби» типа «Вакатакэ»), но именно на этой серии они перешли ту черту, за которой вообще возможно безопасно выходить в море.

В 1931—1934 годах на японских верфях было построено 4 корабля этого типа. Остальные 16 после инцидента с «Томодзуру» перезаказали как тип «Отори».

История службы 

Через 3 недели после вступления в строй, в ночь на 12 марта 1934 года «Томодзуру» во время учебной атаки на лёгкий крейсер «Тацута» перевернулся в штормовом море, погибло 97 членов экипажа. Днём того же дня плавающий вверх килем корабль обнаружили «Тацута» и «Тидори», которые взяли его на буксир, и 13 марта он был введён в сухой док в Сасебо.

После этой катастрофы все 4 корабля в 1934—1935 годах были значительно перестроены. Обе установки 127-мм орудий и кормовой торпедный аппарат были сняты, на их месте разместились три старых орудия 120-мм/45. Также был срезан верхний уровень мостика, а в трюмы уложено 98 тонн балласта, что позволило довести остойчивость до приемлемого уровня.

После этого все четыре корабля вошли в состав 21 торпедной флотилии. Участвовали в патрулировании китайского побережья.

К началу Второй Мировой войны прошли модернизацию (снято кормовое 120-мм орудие, установлено 10 25-мм зенитных автоматов Тип 96, боекомплект глубинных бомб увеличен до 48) и вошли в состав 2-го базового соединения Третьего флота, используясь в основном в качестве противолодочных кораблей. Тем не менее в декабре 1941 года они участвовали в захвате Филиппин.

Наибольшим успехом представителей этого типа стало уничтожение американской подводной лодки «Эмберджэк» 16 февраля 1943 у Рабаула глубинными бомбами «Тидори». Три корабля погибли в конце войны, «Хацукари» же был захвачен в Гонконге, передан Великобритании и в 1948 году разобран на металл.

Представители

Литература 
 
 
, History of Pacific War Vol.62 Ships of The Imperial Japanese Forces, Gakken (Japan), January 2008, ISBN 978-4-05-605008-0
Collection of writings by Sizuo Fukui Vol.5, Stories of Japanese Destroyers, Kōjinsha (Japan) 1993, ISBN 4-7698-0611-6
Collection of writings by Sizuo Fukui Vol.10, Stories of Japanese Support Vessels, Kōjinsha (Japan), December 1993, ISBN 4-7698-0658-2
Model Art Extra No.340, Drawings of Imperial Japanese Naval Vessels Part-1, Model Art Co. Ltd. (Japan), October 1989
Model Art Ship Modelling Special No.25, Genealogy of Japanese Destroyers Part-2, Model Art Co. Ltd. (Japan), August 2007
The Maru Special, Japanese Naval Vessels No.39 Japanese torpedo boats, Ushio Shobō (Japan), May 1980
The Maru Special, War ship mechanism 4, Japanese destroyers, Ushio Shobō (Japan), November 1982
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Jap_DD/ Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг.]

Ссылки 

Военно-морской флот Японской империи
Корабли Японии периода Второй мировой войны
Миноносцы Японии